Челюскин може да се отнася за:

 Семьон Челюскин – (около 1700 – 1764) – руски полярен изследовател
 Челюскин (параход) – наречен на изследователя
 Челюскин – морски нос, най-северната точка на континентална Азия